Fritz Führ ist der Name folgender Personen:

* Fritz Führ (Theologe) (1904–1963), deutscher Theologe, Generalsuperintendent von Berlin 
 Fritz Führ (Agronom) (* 1934), deutscher Agronom